Lista das 221 comunas do departamento francês de Loire-Atlantique.

 (NM) Nantes Métropole, Communauté urbaine of Nantes.
 (CAB) Communauté d'agglomération of Côte du Pays Blanc, created in 2003, part of which is also in the département of Morbihan.
 (CAS) Communauté d'agglomération Région Nazairienne et de l'Estuaire, created in 2001.
 (LS) Communauté de communes Loire & Sillon, created in 2002.
 (COMPA) Communauté de communes of Pays d'Ancenis.

|}

Loire-Atlantique